YII steht für:
 Young Inventors International, internationale Organisation

Yii steht für:
 Yii, objektorientiertes, komponentenbasiertes Webframework

yii steht für:
 Yidiny (ISO-639-3-Code), australische Sprache der indigenen Yidinji in Queensland

Abkürzung